Kroon est un patronyme qui peut faire référence à :
 Evert Kroon (1946-2018), un joueur néerlandais de water-polo,
 Karsten Kroon (1976), un coureur cycliste néerlandais,
 Knut Kroon (1906-1975), un footballeur suédois,
 Nicklas Kroon (1966), un joueur de tennis suédois.
 Simon Kroon (1993), un footballeur suédois.
 Soy Kroon, acteur néerlandais